Hohnack ist der Name von

 Le Petit Hohnack, Berg in Frankreich
 Le Grand Hohnack, Berg in Frankreich
 Burg Hohnack (französisch Château du Hohnack), Ruine einer Felsenburg in den Vogesen
 ferme au 4 rue du Hohnack, denkmalgeschütztes Gebäude in Zimmerbach, Haut-Rhin